Пафну́тий Бо́ровский (в миру Парфе́ний; 1394—1477) — православный святой и монах.

Биография 
Парфений родился в сельце Кудинове Боровского уезда, был внуком крестившегося в православие татарского баскака Мартина. Родители мальчика, Иоанн и Фотиния, были людьми благочестивыми.

В 1414 году Парфений принял постриг с именем Пафнутий в Покровском монастыре на Высоком и впоследствии находился в послушании у Никиты Серпуховского — ученика преподобного Сергия Радонежского. Сам Пафнутий впоследствии стал учителем и наставником для другого известного церковного деятеля — Иосифа Волоцкого. Максим Грек, сторонник конкурирующего монашеского движения — нестяжательства, критиковал Пафнутия за то, что он «хлеб в люди давал… и на деньги росты имал, и люди и слуги держал, и судил, и кнутьем бил».

В 1444 году Пафнутием был основан монастырь у Боровска, при впадении реки Истерьмы в Протву.

Более 63 лет длился монашеский подвиг Пафнутия. О его жизни сохранилось два литературных документа, написанных его учениками: «Житие преподобного Пафнутия Боровского» Вассиана (Санина), епископа Ростовского, и «Сказание о кончине преподобного Пафнутия Боровского» старца Иннокентия.

Канонизирован Макарьевским собором в 1547 году. Память святого Пафнутия Боровского совершается в Православной церкви .

13 октября 2016 года в Боровске, недалеко от храма Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком, Пафнутию Боровскому установлен бронзовый памятник.

Примечания

Литература 
 
 Сойко Игорь, прот., Орлов Трофим, прот. Празднование 500-летия со дня преставления преподобного Пафнутия Боровского // Журнал Московской Патриархии. 1977. — № 9. — С. 11-12.
 Иосиф (Королёв), иером. Преподобный Пафнутий Боровский и русский исихазм // Богословско-исторический сборник. 2018. — Вып. 10. — Калуга: Калужская духовная семинария — С. 48-56.
 Иосиф (Королёв), иером. Святитель Иона Московский и преподобный Пафнутий Боровский: история конфликта // Богословско-исторический сборник. 2018. — Вып. 11. Калуга. — С.64-70.

Ссылки 
 Рассказ о смерти Пафнутия Боровского   (Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ).

Русские православные святые
Христианские святые XV века
Преподобные Русской Церкви
Канонизированные в XVI веке
Персоналии:Пафнутьево-Боровский монастырь
Основатели монастырей